Arystoteles – filozof grecki
 Arystoteles – krater na Księżycu

Osoby o imieniu Arystoteles
 Arystoteles Onasis – grecki przedsiębiorca
 Arystoteles (Telly) Savalas – aktor pochodzenia greckiego